Пол Малиньяджи (; 23 ноября 1980 года, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в 1-й полусредней весовой категории. Чемпион мира в 1-й полусредней (версия IBF), 2007—2008. Чемпион мира в полусредней весовой категории (по версии WBA), 2012—2013. Чемпион Европейского Союза (по версии EBU, 2015).

Ранняя жизнь 
Малиньяджи родился в сицилийском районе Бруклина в семье итальянских эмигрантов. Его отец оставил его в возрасте шести лет, и вернулся в Сицилию. По причинам, известным только самому себе, взял прозвище «Magic Man» (Волшебник).

У Пола была короткая, но успешная любительская карьера, и в 2001 году он завоевал титул чемпиона США в весовой категории 132 фунта.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в июле 2001 года в лёгкой весовой категории. Провёл 18 успешных беспроигрышных рейтинговых поединков против малоизвестных боксёров, и в декабре 2004 года победил мексиканца Сандро Касамоника, и завоевал интерконтинентальный титул чемпиона мира по версии WBC, во второй лёгкой весовой категории.

В июне 2006 года Малиньяджи потерпел первое поражение, проиграл по очкам пуэрто-риканскому боксёру Мигелю Анхелю Котто в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.

В июне 2007 года Пол Малиньяджи встретился с багамцем Эднером Черри. Малиньяджи превосходил своего противника в скорости и точности ударов. Он победил по очкам единогласным решением судей.

Период чемпионства во втором лёгком весе по версии IBF 
В июне 2007 года Пол Малиньяджи вышел на ринг против чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии IBF Лавмора Нду. Претендент доминировал весь бой. Нду постоянно шёл вперёд, но его удары часто шли мимо цели, а Малиньяджи работал на отходах, выбрасывая точные удары. В середине 6-го раунда рефери снял с чемпиона очко за удар по затылку. В середине 9-го раунда Малиньяджи выбросил правый хук в голову противника. Нду упал на канвас, но сразу же поднялся. Комментаторы HBO назвали это флэш-нокдауном. По окончании 12-ти раундов судьи с разгромным счётом отдали победу Малиньяджи.

22 ноября 2008 в Лас-Вегасе, США состоялся поединок между двумя экс-чемпионами мира в первом полусреднем весе — британцем Рикки Хаттоном и американцем Полом Малиньяджи. Хаттон выглядел быстрее своего соперника и сразу же захватил инициативу. Малиньяджи пытался встречать Хаттона, но у него это не получалось, и несколько раз американец оказывался на грани нокдауна после левых боковых Хаттона, и был вынужден искать спасения в клинче. Вообще на протяжении всего поединка Хаттон владел очевидным преимуществом, раз за разом нанося точные удары своему сопернику, а Малиньяджи много клинчевал, отступал и практически не атаковал британца. В одиннадцатом раунде после очередной успешной атаки Хаттона тренер Малиньяджи Бадди Макгирт остановил бой, выкинув полотенце.

Период чемпионства в полусреднем весе по версии WBA 
29 апреля 2012 в Донецке (Украина) состоялся поединок между Вячеславом Сенченко и Полом Малиньяджи. Бой был очень конкурентным, соперники наносили друг другу очень мощные удары, у Сенченко под глазом образовалась гематома, и у украинца заплыл глаз. Но Сенченко мог отправить в нокдаун Малиньяджи. Пол пропускал множество сильных ударов, но все же смог остаться на ногах до 9 раунда. Рефери объявил, что 9 раунд будет последним раундом, так как с такой гематомой Вячеслав не сможет продолжать бой.
Сенченко не сумел досрочно завершить бой, и в результате Пол Малиньяджи одержал победу техническим нокаутом. И завоевал титул Чемпиона Мира по версии WBA.

Летом 2013 года в конкурентном бою Малиньяджи проиграл титул раздельным судейским решением небитому американскому проспекту Эдриэну Бронеру.

7 декабря 2013 года победил по очкам бывшего абсолютного чемпиона мира, американца, Заба Джуду.

Bare Knuckle FC 
22 июня 2019 года в Тампе (США) Пол Малиньяджи проиграл свой дебютный бой Артёму Лобову, на турнире Bare Knuckle FC — по кулачным боям (голыми кулаками), их бой возглавил турнир Bare Knuckle FC 6.

Статистика в профессиональном боксе

Статистика в кулачных боях 

|-
| Поражение
|align=center|0-1
| Артём Лобов
|Единогласное решение
|Bare Knuckle FC 6
|
|align=center|5
|align=center|2:00
|Тампа, США
|
|}

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники школы Нью-Утрехта
Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Боксёрские комментаторы